Gubałówka
 Gubałówka (polana)
 Gubałówka (ośrodek narciarski)
 Kolej linowo-terenowa „Gubałówka”
 RTON Gubałówka

Zobacz też 
 Ulica Na Gubałówkę w Zakopanem